Ome steht für:
 Ōme, eine japanische Stadt
 Ome (Lombardei), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Brescia 

OME steht für:
 Optische Merkmals Erkennung, Identifikation von Markierungen auf Papier, siehe Optical Mark Recognition
 Ostmecklenburgische Eisenbahn
 Synthetische Kraftstoffe, siehe Polyoxymethylendimethylether
 Ostmitteleuropa
 Flughafen Nome (IATA-Code)

Abkürzung